Вольф-Израэль — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вольф-Израэль, Михаил  Александрович (1870–1834) – скрипач, дирижер, педагог.
 Вольф-Израэль, Евгений Владимирович (1872—1956) — российский и советский виолончелист.
 Вольф-Израэль, Евгения Михайловна (1897—1975) — советская актриса, народная артистка РСФСР.